В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Ниспоренского района входит 39 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Ниспорены ();
 11 сёл, не входящих в состав коммун;
 27 сёл, входящее в состав 11 коммун.

Примечания 

Ниспоренский район
Ниспоренский район